Johannes Amsinck ist der Name folgender Personen:

* Johannes Amsinck (Kaufmann) (1792–1879), deutscher Kaufmann und Unternehmer
 Johannes Amsinck (Mediziner) (1823–1899), deutscher Arzt und Politiker